QWC steht für:
 Bahnhof Berlin Zoologischer Garten (IATA-Code)

qwc steht für:
 Klassisches Quechua (ISO-639-3-Code)

Abkürzung